Katalog Henry’ego Drapera
 HDTV (ang. High Definition TV) – telewizja wysokiej rozdzielczości
 HD – natowskie oznaczenie iperytu siarkowego
 Dokument Harmonizacyjny
 HD – rodzaj dyskietek

Medycyna 
 ADHD
 Ziarnica złośliwa
 Pląsawica Huntingtona